Böhmische Küste steht für:

 den fiktiven Handlungsort Böhmen am Meer in Shakespeares Komödie „Ein Wintermärchen“
 den an Tschechien verpachteten Moldauhafen in Hamburg an der Elbe